Daniel Šarić, hrvatski nogometaš
Danijel Šarić (rukometaš), srpski rukometaš